Варзарь — фамилия. Известные носители:

 Варзарь, Всеволод Яковлевич — Георгиевский кавалер; подпоручик; 26 апреля 1915 (посмертно).
 Варзарь, Пётр Юрьевич — Георгиевский кавалер; поручик; 3 января 1917.
 Варзарь Эдуард Сергеевич — Блогер,стример,творческий человек; 31 июля 2007

См. также 
 Варзар